Kerr (dezambiguizare)- se poate referi la:
 Comitatul Kerr, Texas
 Biologii Kerr
 Fizicienii Kerr:
Roy Patrick Kerr
John Kerr
 Hugh Kerr
 Deborah Kerr
 Miranda Kerr
 Philip Kerr